

„А“ футболна група

Класиране

Изход

Голмайстори

Североизточна „В“ АФГ 

 Отборът на Септември (Тервел) се отказва от участие в групата
 Отборът на Феърплей (Варна) отпада поради финансови причини.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

7